Еле́на Те́рехова: 
 Терехова, Елена Геннадьевна (род. 1987) — российская гребчиха-байдарочница.
 Терехова, Елена Юрьевна (род. 1987) — российская футболистка.